Joseph Gibert ist der Name folgender Personen:

* Joseph Gibert (Maler) (Joseph Marc Gibert; 1806–1884), französischer Maler 
 Joseph Gibert (Mediziner) (Joseph Henri Albert Gibert; 1829–1899), schweizerisch-französischer Mediziner 
 Joseph Gibert, französischer Lehrer und Buchhändler, siehe Gibert Jeune